

Agriculture 
 Un plant est une jeune plante, au début de sa croissance, destinée à être transplantée.

Patronyme 
 Robert Plant (1948-) est un musicien de rock britannique.
 Edmund Plant, (1844-1926) est un magnat des médias australien.
 Raymond Plant, (1945-), universitaire et homme politique britannique.

Autres 
 Plant est une planète fictive du manga Dragon Ball.
 Sugar Plant est un groupe de dream pop japonais
Homonymie